Пуерто дел Охо де Агва има више значења:

 Пуерто дел Охо де Агва (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто дел Охо де Агва (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику